Сергей Александрович Сергеев:
 Сергеев, Сергей Александрович (род. 1962) — советский хоккеист.
 Сергеев, Сергей Александрович (1964—1988) — советский серийный убийца.
 Сергеев, Сергей Александрович (род. 1976) — казахстанский гребец-каноист.
 Сергеев, Сергей Александрович (род. 1983) — российский игрок в мини-футбол.